

Personnes 
 John Koenig, est le créateur de The Dictionary of Obscure Sorrows.

 John Koenig ( - ), est un diplomate américain et ambassadeur des États-Unis à Chypre.
 John-Franklin Koenig, (, Seattle - , Seattle), est un peintre américain.

Personnage fictif 
John Koenig, est un des principaux personnages de la série Cosmos 1999.